Schineni se poate referi la:

 Localități din România
Schineni (Sascut) - localitate din județul Bacău
Schineni (Săucești) - localitate din județul Bacău
Schineni - localitate din județul Vaslui
 Localități din Republica Moldova
Schineni - comună din raionul Soroca